Sene steht für 

 eine Währungseinheit des Staates Samoa, siehe Samoanischer Tala

Sène oder Sene ist der Familienname folgender Personen:

 Alioune Sene (* 1996), senegalesisch-französischer Leichtathlet
 Amy Sène (* 1986), senegalesisch-französische Hammerwerferin
 Badara Sène (* 1984), senegalesischer Fußballspieler
 Badara Mamaya Sène (1945–2020), senegalesischer Fußballschiedsrichter
 Fama Diagne Sène (* 1969), senegalesische Schriftstellerin und Dichterin
 Kaly Sène (* 2001), senegalesischer Fußballspieler
 Moussa Sène Absa (* 1958), senegalesischer Filmschauspieler und -produzent
 Oumar Sène (* 1959), senegalesischer Fußballspieler
 Saër Sène (* 1986), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Yandé Codou Sène (1932–2010), senegalesische Sängerin

Siehe auch:
 Sehne
 Séné
 Senne (Begriffsklärung)
 Senn (Begriffsklärung)